Die Chinese Taipei Open 2018 im Badminton fanden vom 2. bis zum 7. Oktober 2018 in Taipeh statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste
 Chou Tien-chen (Halbfinale)
 Wang Tzu-wei (1. Runde)
 Daren Liew (1. Runde)
 Hsu Jen-hao (1. Runde)
 Jan Ø. Jørgensen (Halbfinale)
 Ihsan Maulana Mustofa (1. Runde)
 Lucas Corvée (1. Runde)
 Chong Wei Feng (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Tai Tzu-ying (Champion)
 Michelle Li (1. Runde)
 Line Kjærsfeldt (Finale)
 Pai Yu-po    (Viertelfinale)
 Yip Pui Yin (Halbfinale)
 Lee Chia-hsin (2. Runde)
 Sonia Cheah Su Ya (Halbfinale)
 Fitriani (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Champions)
 Lee Jhe-huei / Lee Yang (Viertelfinale)
 Liao Min-chun / Su Ching-heng (Finale)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (2. Runde)
 Bodin Isara / Maneepong Jongjit (Halbfinale)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Viertelfinale)
 Lu Ching-yao / Yang Po-han (Halbfinale)
 Arif Abdul Latif / Nur Mohd Azriyn Ayub (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Ayako Sakuramoto / Yukiko Takahata (Halbfinale)
 Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (Halbfinale)
 Hsu Ya-ching / Wu Ti-jung (1. Runde)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Champions)
 Lim Chiew Sien / Tan Sueh Jeou (1. Runde)
 Ng Tsz Yau / Yuen Sin Ying (Viertelfinale)
 Chen Hsiao-huan / Hu Ling-fang (1. Runde)
 Agatha Imanuela / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Wang Chi-lin / Lee Chia-hsin (Viertelfinale)
 Lee Yang / Hsu Ya-ching (2. Runde)
 Chen Tang Jie / Peck Yen Wei (Halbfinale)
 Chang Tak Ching / Ng Wing Yung (1. Runde)
 Tontowi Ahmad / Winny Oktavina Kandow (zurückgezogen)
 Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (Viertelfinale)
 Kohei Gondo / Ayane Kurihara (Viertelfinale)
 Alfian Eko Prasetya / Marsheilla Gischa Islami (Champions)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2018
Badmintonwettbewerb in Taipeh
Badminton 2018